Kelvin Davis, homme politique néo-zélandais ;
 Kelvin Davis (né en 1978), boxeur américain ;
 Kelvin Davis (1976- ), footballeur anglais.